Keussen ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Keussen (1920–2006), deutsche Kinderbuchillustratorin
 Hermann Keussen der Ältere (1829–1894), deutscher Lehrer und Landeshistoriker
 Hermann Keussen (1862–1943), deutscher Historiker und Stadtarchivar in Köln
 Joel Keussen (* 1991), deutscher  Eishockeyspieler
 Rudolf Keussen (1877–1944), altkatholischer Theologe in Bonn

Siehe auch:
 Keusen